«Маленькая трилогия» — цикл, состоящий из трёх рассказов русского писателя Антона Павловича Чехова, написанных в 1898 году.

Состав трилогии 
Всю трилогию объединяют три героя-рассказчика, товарищи по охоте: Буркин, Иван Иванович и Алёхин, — причём каждый из героев рассказывает одну из трёх историй.

«Человек в футляре» («Русская мысль», 1898, № 7) 
«Человек в футляре» открывает трилогию. Здесь наиболее ярко и открыто выражена тема «футлярной жизни». Образ Беликова во многом гротескный, а название во многом задаёт тон и тему всему циклу. Эту историю мы слышим от Буркина — сослуживца Беликова.

«Крыжовник» («Русская мысль», 1898, № 8) 
«Крыжовник» — второй рассказ трилогии, тема «футлярности» присутствует в нём в более тонком виде, чем в первом рассказе. В этот раз Иван Иванович Чимша-Гималайский повествует историю жизни своего брата Николая.

«О любви» («Русская мысль», 1898, № 8) 
«О любви» — последний рассказ трилогии. В нём основная тема трилогии звучит наиболее тонко. Как видно из названия, это история о любви: историю своих отношений с Анной Алексеевной Луганович рассказывает Алёхин.

По замыслу Чехова, рассказы не должны были составлять трилогию: писатель планировал создать целую серию рассказов о «футлярной жизни». Но после работы над тремя рассказами Чехов был утомлён и разочарован, он писал:
В начале осени работать писателю помешала болезнь, а в ноябре он начал работу уже над другими произведениями.

Само название — «Маленькая трилогия» — произведениям дал не сам автор, а исследователи его творчества, окончательно объединившие эти три произведения.

Критики о трилогии 
Вся трилогия была высоко оценена критиками. Измайлов отметил положительные изменения в творчестве Чехова.
Богданович писал о трилогии, что хоть между тремя рассказами нет явной связи, в ней «обрисовывается среда, где властвует человек в футляре». По мнению Скабичевского чеховские рассказы выступают против популярного в конце XIX века понятия «среда заела» и говорят о том, что среду эту создают сами люди своим бездействием, боязнью чего-то нового, своей «футлярностью».

См. также 
 Чехов, Антон Павлович
 Человек в футляре
 Крыжовник
 О любви
 Трилогия

Примечания 

Произведения Антона Чехова
Литературные сборники 1898 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Русская мысль»